Аварийный отказ (также катастрофический отказ, авария, фатальный сбой, разг. крах, вылет, падение, крэш ) — это аварийное завершение программы или операционной системы, когда они перестают нормально функционировать.

Часто программа зависает, пока не будет создан отчёт об ошибке с подробностями отказа.

Если программа является важной частью операционной системы, вся система может аварийно завершить работу или зависнуть в результате паники ядра или фатальной системной ошибки.

Большинство отказов являются результатом выполнения недопустимых машинных инструкций. Например, когда счётчик команд установлен на неправильный адрес, или в результате переполнения буфера перезаписывается часть данных программы из-за ошибки. Это приводит к доступу к случайным значениям данных в памяти, которые уже не соответствуют начальному запросу, и происходит обработка исключений в процессоре.

Исходная ошибка программного обеспечения, которая запустила эту цепочку событий, как правило, считается причиной сбоя, который обнаруживается в процессе отладки. Это часто далеко не очевидно, так как исходная ошибка может быть далека от события сбоя и казаться совершенно корректным исходным кодом.

Отказы программ 

Приложение обычно завершает работу, когда оно выполняет операцию, которая не разрешена операционной системой. Затем операционная система запускает в приложении исключение или сигнал.

Unix приложения традиционно отвечают на сигнал с помощью дампа памяти. Большинство Windows и Unix приложений с графическим интерфейсом пользователя отвечают отображением диалогового окна с возможностью подключения отладчика, если он установлен.

Некоторые приложения пытаются восстановиться после ошибки и продолжить работу вместо выхода.

Типичные ошибки, приводящие к сбоям приложений, включают:
 Попытку чтения или записи памяти, которая не предназначена для чтения или записи этим приложением (ошибка сегментации или ошибка защиты).
 Попытка выполнить привилегированные или недействительные команды.
 Попытки выполнить операции ввода-вывода на устройствах, к которым у него нет разрешения на доступ.
 Передача недопустимых аргументов системным вызовам.
 Попытка получить доступ к другим системным ресурсам, к которым у приложения нет разрешения на доступ.
 Попытка выполнить машинные команды с плохими аргументами (в зависимости от архитектуры процессора): деление на ноль, операции с значениями денормализованными числами или NaN, доступ к памяти в неприсоединенных адресах и т. д.

Отказ Web-сервера 
Приложение, запущенное на веб-сервере, может отказать, и сайт может не работать или показывать сообщение с ошибкой.

К примеру, если сайт, использующий базу данных SQL (например MySQL) использует скрипт (например на PHP), и этот сервер упадёт, то PHP выдаст ошибку подключения.

См. также 
 Типобезопасность и Безопасность доступа к памяти — меры пресечения возможности возникновения
 Ошибка сегментации
 Переполнение буфера
 Утечка памяти
 Защита памяти
 Синий экран смерти
 Аварийный останов

Примечания

Литература

Ссылки 
 Analyze Crashes to Find Security Vulnerabilities in Your Apps
 Crash Computing | www.infopackets.com
 Why do computers crash? — Scientific American
 PCGuide — TSX — Troubleshooting System Instablity, Reboots and Crashes

Компьютерные ошибки